Contea di Quitman o Quitman County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Quitman (Georgia)
 Contea di Quitman (Mississippi)